Tito Yupanqui (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Tito Yupanqui (plaats), een plaats in deze gemeente